

Нові Двори — село в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Нові Двори — село в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства